DRD steht für:
 Dorunda Airport (IATA-Code), Flughafen von Dorunda, Carpentaria Shire, Queensland
 Air Madrid (ICAO-Code), spanische Fluggesellschaft

drd steht für:
 Darmiya (ISO-639-3-Code), eine der westhimalayischen Sprachen

Abkürzung